2 miejscowości w Polsce:
 Pielice – wieś w woj. lubuskim, w pow. strzelecko-drezdeneckim, w gminie Strzelce Krajeńskie
 Pielice – wieś w woj. lubuskim, w pow. zielonogórskim, w gminie Nowogród Bobrzański

1 jezioro w Polsce:
 Pielice – jezioro w woj. lubuskim, w pow. strzelecko-drezdeneckim, w gminie Strzelce Krajeńskie